Bay County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bay County Courthouse (Florida)
 Bay County Courthouse (Michigan)